Су́водь — вращательное движение воды в реке за выступом берега, вдающимся в русло (под нижним плечом яра, под крутым, выступающим в реку рынком гор, крупной высыпкой и т. п.). В народе также называется у́ловом.

У правого берега вода в суводи вращается по часовой стрелке, у левого — наоборот. Суводь может возникать за искусственным сооружением (например, опорой моста), которое огибается течением.

При больших размерах суводи (десятки метров в диаметре) вращение воды в ней происходит достаточно плавно, поэтому издали она может быть малозаметной. Суводь небольших размеров (до нескольких метров в диаметре) с большой скоростью вращения воды образует хорошо видимую воронку, и чаще называется водоворотом (в ряде местностей — омутом).

Для тяжелых судов, длина которых значительно превосходит размеры суводи, само движение воды не представляет серьёзной опасности, однако возможно столкновение с плавающими во вращающемся потоке предметами, опасное из-за разницы в скоростях движения.

На судно, длина которого сравнима с размером суводи, при попадании в неё воздействуют разворачивающие моменты, противоположные по направлению и приложенные к носовой и кормовой частям, отчего судно за короткое время может быть развёрнуто на значительный угол. Такие суводи рекомендуется проходить на повышенной скорости.

Лёгкие суда, длина которых значительно меньше размеров суводи, могут быть затянуты в круговое движение. В этом случае рекомендуется обеспечить ровное положение судна и, двигаясь на малой скорости во вращающемся потоке ближе к внешнему краю суводи, при подходе к зоне основного течения постепенно увеличивать скорость, выходя на стрежень.

В быстрых реках улово (суводь) может образовываться даже за камнем. При пересечении границы улова судно испытывает давление из-за разницы скоростей и векторов движения воды и может быть перевёрнуто.

Литература 
 
 

Русловедение
Гидрология